OJU peut faire référence à :
 l'acronyme d', l'union des fédérations nationales de judo d'Océanie ;
 .

 Oju, une zone de gouvernement local de l'État de Benue.